Іраномо́вні е́тноси терито́рії суча́сної Украї́ни в анти́чну добу́ — виключно історичні етноси, які мешкали на території, що входить до складу сучасної України у період з VII ст. до н. е. по IV ст. н. е., і за превалюючою думкою мали іранську належність.

Доскіфські етноніми (на VII ст. до н. е.) 

 Кіммерійці
 Танаїти

Скіфські етноніми.

Іранські етноніми VI—III ст.ст. до н. е 

 Савдарати () — кочовий іранський етнос сер. III ст. до н. е.
 Сірмати () — кочовий іранський етнос, що мешкав у пониззі р. Дону у IV — III ст.ст. до н. е.
 Фісамати () — кочовий іранський етнос сер. III ст. до н. е.

Сарматські етноніми III—II ст. до н. е. 

 Коралли (; ) — назва однієї із сарматських етногруп І ст. до н. е. — І ст. н. е.
 Сайї () — назва кочового іранського етносу сер. III ст. до н. е., відома лише з Декрету ольвіополітів Протогену (IosPE I² 32)
 Сармати царські () — назва кочового іранського етносу першої половини І ст. до н. е.
 Сіраки (, ) — група іранських кочових племен (сарматів), відома з джерел часів еллінізму та імперії.
 Урги () — сарматська етногрупа, згадана Страбоном разом з царськими сарматами та язигами в контексті опису підготовки Мітрідата VI Євпатора до війни з Римом.
 Язиги (; )— назва групи кочових племен, іранського (сарматського) походження, відомої у Пн. Причорномор'ї з поч. І ст. до н. е. до II ст. н. е. включно.

Сарматські етноніми II ст. до н. е. — II ст. н. е. 

 Агандеї () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
 Анаси () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
  Аорси-гемаксобії (; ) — («ті, що живуть у возах») частина/ одна з етногруп чи одне з політичних утворень аорсів, по р. Дон та на захід до р. Букес (Молочна?). Після аланської навали до Передкавказзя мігрували до Пн.-Зах. Причорномор'я, де утворили державне об'єднання, наразі відоме під назвою Аорсія.
 Гертихеї () (? — сатархи-гертихеї) — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
 Ісси () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
 Карони / Каріони ( ) — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків до Пн. Причорномор'я у близько, 30-их рр. ІІ ст. до н.е.
 Катеєти () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
 Меандареї () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
 Навари () — малий етнос, згаданий у «Географії» Клавдія Птолемея (ІІІ, 5, 10) — «Між бастернами і роксоланами живуть хуни, а нижче однойменних гір амадоки та навари.»
 Неріпи () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
 Осіли () — малий етнос, згаданий у «Географії» Клавдія Птолемея (ІІІ, 5, 10) — «…біля повороту річки Танаїсу — офлони і танаіти, за ними осіли до роксолан…»
 Офлони () — малий етнос, згаданий у «Географії» Клавдія Птолемея (ІІІ, 5, 10) — «…біля повороту річки Танаїсу — офлони і танаіти, за ними осіли до роксолан…»
 Пагірити ( ) — етногрупа, дислокована Клавдієм Птолемеєм у Північному Причорномор'ї поруч з аорсами. Пліній Старший локалізує їх на Північному Кавказі.
 Саргатії () — малий етнос, згаданий у «Географії» Клавдія Птолемея (ІІІ, 5, 10) — «…між аланами та гамаксобіямі каріони й саргатіі…»
 Сатархи (, ) — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків до Пн. Причорномор'я у близько, 30-их рр. ІІ ст. до н.е. Локалізуються у Пн. Тавриці.
 Сатархи-спалеї () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків до Пн. Причорномор'я у близько, 30-их рр. ІІ ст. до н.е.
 Сарди
 Сінгіети () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
 Спондоліки () — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до першої хвилі азійських кочовиків у Пн. Причорномор'ї, рух яких був спричинений глобальними етнічними змінами у Сер. Азії протягом II ст. до н. е.
 Тагори / тагри ( ) — одне з іранських кочових племен, яке разом з роксоланами та декількома меншими племенами входило до хвилі азійських кочовиків до Пн. Причорномор'я у близько, 30-их рр. ІІ ст. до н.е. Локалізовано «…нижче бастернів біля Дакії…».
 Тореккади () — малий етнос, згаданий у «Географії» Клавдія Птолемея (ІІІ, 5, 11) — «…Біля озера Біки живуть тореккади…»

Аланські етноніми 

 Алани-танаїти (, ) — група чи об'єднання кочових іраномовних племен, очолюваних аланами, які мешкали у Подонні
 Ревксінали () — назва кочового іранського етносу, що мешкав на території сучасної України принаймні з кінця II ст. до н. е. до II ст. н. е. включно.
 Роксолани (, ) — група чи об'єднання кочових іраномовних аланських племен, які мешкали у Північному Причорномор'ї з, близько, 30-их рр. ІІ ст. до н.е.
 Алано-скіфи () — група чи об'єднання кочових іраномовних племен, очолюваних аланами, локалізоване Птолемеєм на північ від роксолан та язигів (Ptol., III, 5, 7).
 Борани () — етнос, локалізований у Пн. Причорномор'ї, й згаданий у подіях сер. III ст.

Примітки. Посилання. Джерела 

Етноніми
Стародавні народи України
Зниклі народи
Іранські народи античності